2.A hrvatska odbojkaška liga predstavlja drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce regije istok u kojoj nastupaju klubovi iz Slavonije i Baranje.

Klubovi 
 MOK Željezničar Osijek
 MOK Mursa Osijek 2
 MOK Mursa Osijek 3
 OK Zrinski Nuštar
 OK Zrinski Nuštar 2
 OK Sokol Požega
 MOK Marsonia Slavonski Brod 2

Sezone

2020./21. 
Trenutni poredak (22. ožujka 2021)

Izvor: https://natjecanja.hos-cvf.hr/index.php?rubrika=utakmica&natjecanje=1779

Izvori 
 hou.hr, 2.A HOL Istok 2020./21., pristupljeno 22. ožujka 2021.

2